Slovo quartz znamená
 anglicky křemen,
 označení elektronických hodin a hodinek s křemenným oscilátorem,
 multimediální přehrávač a framework Microsoft DirectShow (DS).

Anglická slova a fráze